Wiesental ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Wiesental, das Tal des Flusses Wiese im Südschwarzwald
 das untere Tal der Wieslauf bei Rudersberg in Baden-Württemberg
 ein Grünzug in Bochum, siehe Wiesental (Bochum)
 Wiesental (Bad Oeynhausen), Bewaldung in Bad Oeynhausen

Orte:
 Kleines Wiesental, Gemeinde im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Wiesental (Adolzfurt), Wohnplatz des Ortsteils Adolzfurt der Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Wiesental (Altenkirchen), Landschaftsschutzgebiet in Altenkirchen (Westerwald),  Rheinland-Pfalz 
 Wiesental (Waghäusel), Ortsteil der Stadt Waghäusel, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Wiesental (Butzbach), Ortsteil der Stadt Butzbach, Wetteraukreis, Hessen
 Wiesental (Wiemersdorf), Ortsteil der Gemeinde Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Wiesental, bis 1907 Przerwanken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Przerwanki, Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wiesental (Chur), Quartier der Stadt Chur, Kanton Graubünden, Schweiz

Siehe auch:
 Jagdschloss Wiesental, ehemaliges Jagdschloss und heutige Revierförsterei in Mörfelden-Walldorf
 Landschaftsschutzgebiet Wiesental südlich Leckmart
 Wiesenthal
 Wiesenttal
 Wiesentalgraben